Торно Ларго 3. Сексион има више значења:

 Торно Ларго 3. Сексион, Сабаниља (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Торно Ларго 3. Сексион (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику